Djursholm kan syfta på:

 Djursholm – en kommundel i Danderyds kommun
 Djursholms AB – ett svenskt bolag som grundades år 1889 med syftet att anlägga en villastad på mark som tidigare tillhört Djursholmsgodset strax norr om Stockholm
 Djursholms villastad – en bebyggelse påbörjad 1889
 Djursholms municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Danderyds landskommun 1890–1900
 Djursholms köping – en köping och kommun i Stockholms län 1901–1913
 Djursholms stad – en stad och kommun i Stockholms län 1914–1970
 Djursholms slott – tidigare huvudbyggnad på godset Djursholm
 Djursholms kapell – ett kapell vid Danavägen i Djursholm, Danderyds kommun
 Djursholms GK – en golfklubb 
 Djursholms samskola – en skola 
 Djursholms begravningsplats – en begravningsplats i Djursholm, Danderyds kommun\
 Djursholms gravkapell – ett gravkapell som tillhör Danderyds församling
 Djursholms Ösby – en järnvägsstation 
 Gamla Djursholm – en halvö i Sverige